Tsakoni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tsakóni, kulle, Attika, 
 Tsákoni, ort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar